Příjmení Liebscher má více nositelů:

 Adolf Liebscher (1857–1919) – český malíř, příslušník generace Národního divadla, bratr malíře Karla Liebschera
 František Liebscher (1852–1935) – český právník, kreslíř a malíř autodidakt
 Karel Liebscher (1851–1906) – český malíř a ilustrátor